II. Magnus norvég király (1048–1069)
II. Magnus svéd király (1130?–1161)